La ligne classique de Paris à Marseille, officiellement la ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles, est une ligne de chemin de fer ouverte au milieu du , reliant Paris à Marseille via Dijon, Lyon, Valence, Montélimar, Orange et Avignon ;

 Le long de cette ligne classique, ont été construites dans les années 1970 à 2000 des lignes à grande vitesse empruntées par des TGV, successivement la LGV Sud-Est (de Paris à Lyon), la LGV Rhône-Alpes (de Lyon à Valence) et la LGV Méditerranée (de Valence à Marseille).